Die Qatar Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Januar 2001 bis 6. Januar 2002 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden mit den AAPT Championships in Adelaide und den Gold Flake Open in Chennai zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Qatar Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Chilene Marcelo Ríos, der in diesem Jahr nicht erneut antrat. Neuer Turniersieger wurde der Marokkaner Younes El Aynaoui, der an Position 6 gesetzt den Setzlistenachten Félix Mantilla in drei Sätzen schlug. Für El Aynaoui war es der dritte Karrieretitel.
Im Doppel siegten Mark Knowles und Daniel Nestor im Vorjahr. Dieses Jahr schieden sie in der zweiten Runde aus. Die topgesetzten US-Amerikaner Donald Johnson und Jared Palmer gewannen das Turnier bei nur einem Satzverlust, indem sie im Finale die an zwei gesetzten Jiří Novák und David Rikl schlugen. Für Johnson war es bereits das dritte Finale und nach 1999 der zweite Titel in Doha. Es war außerdem der siebte gemeinsame Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 975.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 27 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 20 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 24 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Doha